Athabasca kan syfta på:

 Athabasca – originaltiteln på en bok av Alistair MacLean, se Attentat vid Athabasca
 3307 Athabasca – en asteroid

Geografi

Kanada
 Athabascasjön – en sjö belägen i de norra delarna av Alberta och Saskatchewan
 Athabascafloden –  en flod
 Athabasca, Alberta – en ort i provinsen Alberta
 Athabasca Airport – en flygplats i provinsen Alberta
 Athabasca Falls – ett vattenfall i provinsen Alberta
 Athabasca Glacier – en glaciär i provinsen Alberta
 Athabasca Sand Dunes Provincial Park – en park i provinsen Saskatchewan
 Mount Athabasca – ett berg i provinsen Alberta
 Athabasca Pass – ett bergspass på gränsen mellan provinserna Alberta och British Columbia